Thun und Hohenstein – nobile famiglia trentino-tirolese
 Galeazzo von Thun und Hohenstein – 75º Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta
 Guidobald von Thun und Hohenstein – cardinale e arcivescovo cattolico austriaco
 Emanuele Maria Thun und Hohenstein – vescovo cattolico austriaco
 Franz von Thun und Hohenstein – politico boemo
 Franz von Thun und Hohenstein (1826-1888) – generale austriaco
 Johann Ernst von Thun und Hohenstein – arcivescovo cattolico austriaco
 Joseph Maria von Thun und Hohenstein – vescovo di Gurk e principe-vescovo di Passavia
 Leopold Raymund Leonhard von Thun und Hohenstein – vescovo cattolico tedesco
 Matteo Thun und Hohenstein – architetto e designer italiano
 Oswald von Thun und Hohenstein – politico austriaco
 Thomas Johann Kaspar von Thun und Hohenstein – vescovo cattolico tedesco
 Wenzeslaus von Thun und Hohenstein – vescovo cattolico tedesco